Sammer kan syfta på:
 Klaus Sammer (född 1942), tysk fotbollsspelare och tränare
 Matthias Sammer (född 1967), tysk fotbollsspelare och tränare